Алексе́й Фёдорович Ма́лышев (1903 — ?) — деятель ГПУ/НКВД СССР, лейтенант государственной безопасности, заместитель начальника 3 отдела ЭКУ УНКВД Хабаровского края. Входил в состав особой тройки НКВД СССР, внесудебного и, следовательно, неправосудного органа уголовного преследования.

Биография 
Алексей Фёдорович Малышев практически большую часть жизни проработал в органах ЧК-ОГПУ-НКВД. С 1936 года служил в Дальневосточном крае. В 1937 году работал в управлении Дальстроя. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 по Дальстрою и активным участием в сталинских репрессиях.

В 1939—1940 годах состоял заместителем начальника 3 отдела ЭКУ УНКВД Хабаровского края. 22 июля 1940 года был уволен в запас.

Иная информация об Алексее Фёдоровиче Малышеве отсутствует.

Примечания

Литература 
 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД 1934—1941, Москва, 1999. Справочник. Общество «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ, под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского. — М.: Звенья, 1999, 504 с. ISBN 5-7870-0032-3

Ссылки 
 Малышев, Алексей Федорович // Сайт Nkvd.memo.ru
 Навасардов А. С. Деятельность тройки УНКВД по Дальстрою // Сайт Nkvd.memo.ru

Персоналии:Дальстрой
Чекисты
Члены КПСС
Члены особых троек НКВД СССР